

Geografia 
Okazaki – città della prefettura di Aichi

Persone 

Okazaki Masamune – conosciuto anche come Goro Nyudo Masamune, il più grande forgiatore di spade giapponese
Reiji Okazaki – biologo giapponese 
Ritsuko Okazaki – cantante giapponese
Shinji Okazaki – calciatore giapponese
Takeshi Okazaki – autore di fumetti ed illustratore giapponese 
Tomomi Okazaki – ex pattinatrice su ghiaccio giapponese

Altro 
Frammento di Okazaki – breve frammento di DNA
Yumemi Okazaki – personaggio presente nella saga video-ludica giapponese Touhou Project
Stazione di Okazaki – stazione ferroviaria nella città di Okazaki